Karamat (Gunung Puyuh), een plaats in Indonesië
Karamat (Palasah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing